Ральф Інтрануово (, 11 грудня 1973, Іст Йорк) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1993 року.

1992 року був обраний на драфті НХЛ під 96-м загальним номером командою «Едмонтон Ойлерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 рік, захищав кольори команд «Едмонтон Ойлерс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Олімпія» (Любляна), «Азіаго» також тривалий час захищав кольори німецьких та австрійських команд.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Володар Меморіального кубку в складі «Су-Сент-Марі Грейгаундс»	 — 1993.
 Чемпіон Австрії в складі «Лінца» — 2003.
 Чемпіон Італії в складі «Азіаго» — 2010, 2011.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Олімпії» (Любляна)
Хокеїсти «Азіаго»
Задрафтовані «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Москітос Ессен»
Хокеїсти «Ізерлон Рустерс»
Хокеїсти «Клагенфурта»
Хокеїсти «Лінца»
Хокеїсти «Кельнер Гайє»
Італійці Канади